Rekollekten werden Reformzweige in verschiedenen Ordensgemeinschaften genannt:

 Augustiner-Rekollekten
 Franziskaner-Rekollekten